Le mot Promethei est originellement le génitif de , le nom en latin de Prométhée ; il signifie donc « de Prométhée ».

Ce mot est employé pour désigner des formations géologiques sur la planète Mars :
 Promethei Planum, un vaste plateau situé près du pôle Sud ;
 Promethei Terra, une vaste région située dans l'hémisphère Sud, notamment dans le quadrangle d'Hellas.